Фундисион има више значења:

 Фундисион (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Фундисион (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику